Janina Duda (1918–2018) – polska funkcjonariuszka aparatu bezpieczeństwa pochodzenia żydowskiego 
 Janina Milewska-Duda (ur. 1949) – polska naukowiec, profesor nauk chemicznych